Hausheim ist der Name verschiedener Ortschaften

 Hausheim (Gemeinde Wölbling), Ortschaft der Gemeinde Wölbling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hausheim (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern